Уи́льям (III) д’Обиньи́ () или Уильям де Альбини (); ум. ) — англо-нормандский аристократ, 2-й граф Арундел с 1176 года, старший сын Уильяма д’Обиньи, 1-го графа Арундела, и Аделизы Лувенской.

Биография 
Уильям был старшим из четырёх сыновей Уильяма д’Обиньи, 1-го графа Арундела, от брака с и Аделизой Лувенской, вдовы короля Англии Генриха I. Его отец благодаря браку с Аделизой получил замок Арундел и обширные владения в Сассексе.

После смерти отца в 1176 году Уильям унаследовал его владения, за исключением замка Арундел, который был возвращён английской короне. Его титул первоначально звучал как «граф Сассекс», однако 27 июня 1190 года король Ричард I возвратил Арундел Уильяму, после чего тот стал использовать титул «граф Арундел».

Уильям умер 24 декабря 1193 года и был похоронен в аббатстве Уимондэм. Ему наследовал единственный сын Уильям.

Брак и дети 
Жена: после 1173 Матильда де Сен-Хилар, дочь Джеймса де Сен-Хилара и Эвелины, вдова Роджера де Клера, 2-го графа Хартфорда. Дети:
 Уильям д’Обиньи (умер до 30 марта 1221), 3-й граф Арундел с 1193
 (?) Агнес; муж: Уильям де Моубрей (умер до 25 марта 1224)

Предки

Примечания

Ссылки 
 

2
Род д’Обиньи